Kircheisen ist der Name folgender Personen:

 Björn Kircheisen (* 1983), deutscher Ski-Athlet in der Nordischen Kombination
 Bruno Kircheisen (1852–1921), deutscher Orgelbauer
 Eugen Kircheisen (1855–1913), deutscher Bildhauer
 Friedrich Leopold von Kircheisen (1749–1825), preußischer Jurist und Staatsminister
 Friedrich Max Kircheisen (1877–1933), deutscher Historiker
 Karl David Kircheisen (1704–1770) – Bürgermeister, Stadtpräsident und erster Polizeidirektor von Berlin, Vater von Friedrich Leopold von Kircheisen

Siehe auch:
 Kircheis